Earle est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alice Morse Earle (1851-1911), historienne américaine.
 Augustus Earle (1793-1838), peintre et explorateur britannique.
 Clarence Edwards Earle (1893-1953), ingénieur américain.
 Edward Earle (1882-1972), acteur canadien.
 Franklin Sumner Earle (1856-1929), botaniste et mycologue américain.
 Gordon S. Earle (1943-), homme politique canadien.
 Harold Earle-Fischbacher ou Harold Earl (1905-1993) libraire-éditeur et monteur de cinéma français.
 Sir James Earle (1755-1817), médecin britannique.
 John Earle (v. 1601-1665), évêque britannique.
 Justin Townes Earle (1982-2020), auteur-compositeur-interprète américain.
 Lawrence Carmichael Earle (1845-1921), peintre américain.
 Pliny Earle (1809-1892), médecin américain.
 William Earle ( - 1885), général britannique.
 William P. S. Earle (1882-1972), réalisateur américain de la période du cinéma muet.
 Sylvia Earle (1935-), biologiste marine, exploratrice, auteure et conférencière américaine.

Prénom

Toponyme 

 Earle, ville américaine de l'Arkansas ;

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Prénom masculin
Prénom américain